Scinidae är en familj av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Scinidae i överfamiljen Scinoidea, ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Scinidae 24 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Scinidae